Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 – 65. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Polski zorganizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) oraz Polską Ligę Siatkówki (PLS). 

W rozgrywkach brały udział 32 drużyny.

Była to pierwsza rozgrywka Pucharu Polski po reformie dopuszczającej wszystkie kluby Plusligi i Tauron 1. Ligi do rozgrywek (a nie tylko po 6 najwyżej sklasyfikowanych jak w poprzednich edycjach).

Turniej finałowy Pucharu Polski odbył się w dniach 26 i 27 lutego w hali „Orbita” we Wrocławiu.

System rozgrywek 
W każdej rundzie pary grały tylko jeden mecz. Zwycięzca awansował do kolejnej rundy.

Faza wstępna (4 rundy) 
Faza wstępna składała się z czterech rund. W fazie wstępnej grały tylko drużyny z 2. ligi. oraz z lig wojewódzkich. W celu zmniejszeniu kosztów w miarę możliwości rywale byli dobierani na podstawie położenia geograficznego. Gospodarzem spotkania zostawała drużyna, która grała w niższej lidze lub zajmowała niższe miejsce w 2. lidze w sezonie 2021/2022. W fazie wstępnej udział wzięło 17 drużyn.

1/16 finału 
W 1/16 finału zagrały wszystkie kluby Plusligi, Tauron 1. Ligi oraz 2 najlepsze drużyny z fazy wstępnej. Pary zostały dobrane na drodze losowania. Gospodarzami spotkań zostały zespoły z niższych klas rozgrywkowych lub drużyny wyżej sklasyfikowane w ubiegłorocznych rozgrywkach PZPS, TAURON 1.Ligi, PlusLigi.

1/8 finału 
W 1/8 finału zagrali zwycięzcy meczów 1/16 finału. Gospodarz został dobrany na takich samych zasadach jak w poprzedniej rundzie.

Ćwierćfinały 
Ćwierćfinały zostały rozegrane na zasadach poprzednich dwóch rund. W tej rundzie zagrali zwycięzcy par 1/8 finału.

Final Four 
Ostatnia runda turnieju, zagrali w niej zwycięzcy ćwierćfinałów. Faza finałowa odbywała się 26 i 27 lutego 2022 w jednym wybranym wcześniej mieście.

Faza składała się półfinału i finału, a po jej zakończeniu wyłoniony został Zdobywca Pucharu Polski 2021/2022.

Drużyny uczestniczące

Drabinka 

Źródło:

Rozgrywki

Faza wstępna

1. runda

2. runda

3. runda

4. runda

Faza główna

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie